ZNF880 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 577 амінокислот, а молекулярна маса — 66 762.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки